Op het toernooi van Wimbledon in 2012 speelden de mannen en vrouwen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van 28 juni tot en met 8 juli 2012.

Titelverdedigers Iveta Benešová uit Tsjechië en Jürgen Melzer uit Oostenrijk waren als twaalfde geplaatst. Zij werden in de tweede ronde uitgeschakeld door het Britse koppel Laura Robson en Dominic Inglot dat met een wildcard tot het toernooi was toegelaten.

Het toernooi verliep weinig verrassend: de halve finales werden gespeeld tussen de eerste vier geplaatste teams. De titel ging naar het als tweede geplaatste Amerikaanse duo Lisa Raymond / Mike Bryan – in de finale versloegen zij de als vierde geplaatste Jelena Vesnina (Rusland) en Leander Paes (India) in drie sets: 6-3 5-7 6-4. Het was hun derde gezamenlijke titel.

Algemeen

Geplaatste teams

Prijzengeld (per team)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.7)

Wimbledon
ITF-toernooi in 2012